Marjorie Bruce o Marjorie de Brus (probablemente 1296-1317) fue la hija mayor de Roberto I de Escocia e Isabella de Mar. Se casó con Walter Estuardo, VI Gran Senescal de Escocia dando origen a la Casa real de los Estuardo. Su hijo fue el primer rey de esta familia, Roberto II de Escocia. Tras enviudar, su padre se casó con Isabel de Burgh.

Primeros años 

Su madre, Isabella, era una noble perteneciente al Clan Mar, y murió poco después de dar a luz, a la edad de diecinueve años. En esos momentos, su padre era conde de Carrick. Marjorie fue llamada por su abuela paterna, Marjorie, condesa de Carrick.

Según la leyenda, entre los padres de Marjorie existía un amor verdadero. Roberto no se volvió a casar hasta 1302, teniendo Marjorie seis años, cuando una cortesana llamada Isabel de Burgh se convirtió en su madrastra.

El 27 de marzo de 1306, su padre fue coronado rey de los escoceses en Scone, Perthshire, con Marjorie como princesa de Escocia y heredera aparente.

Encierro (1307-1314) 

Tres meses después de la coronación, en junio de ese mismo año, su padre fue derrotado en la batalla de Methven. El rey envió a su esposa, dos hermanas y su hija al norte con su aliada, Isabella MacDuff, condesa de Buchan, pero a finales de junio fueron capturadas por William II, conde de Ross, un seguidor de Juan de Balliol, que decidió apoyar a los ingleses.

Como castigo, Eduardo I de Inglaterra envió a sus rehenes a distintos puntos de Inglaterra.La princesa Marjorie fue enviada a un convento en Watton; su tía Cristina fue enviada a otro convento; mientras su madrastra permanecía en arresto domiciliario en una casa solariega en Yorkshire (su castigo fue menor porque los ingleses necesitaban el apoyo de su padre, el conde de Úlster); y su tía María y la condesa fueron encerradas en jaulas de madera y expuestas al público a diario en el castillo de Roxburgh y el castillo de Berwick respectivamente; permaneciendo en esta situación por los siguientes cuatro años. Se consideró exhibir a Marjorie en otra jaula en la Torre de Londres, pero el rey cambió de opinión y la confinó en el convento.<ref name=traquair>Traquair, Peter Freedom's Sword</ref> Christopher Seton, marido de Cristina, fue ejecutado.

Eduardo I murió el 7 de julio de 1307. Su hijo y sucesor, Eduardo II, la mantuvo cautiva en el convento otros siete años, hasta que permitió su liberación en octubre de 1314, a cambio de Humphrey de Bohun, cuarto conde Hereford, noble capturado tras la batalla de Bannockburn.

 Matrimonio y muerte 

Walter Estuardo, VI Gran Senescal de Escocia se distinguió en la batalla y en recompensa ganó la mano de la princesa. La dote incluía la baronía de Bathgate en West Lothian. 

La tradición cuenta que dos años después, el 2 de marzo de 1316, Marjorie viajaba por Gallowhill, Paisley, Renfrewshire en avanzado estado de embarazo. Su caballo se sobresaltó de repente y la arrojó al suelo, sufriendo un parto prematuro del que nació su hijo Roberto. Marjorie murió poco antes de cumplir los veinte años, como su madre, quien también murió de parto a la misma edad. Sin embargo, se duda de la veracidad del relato tradicional porque algunas fuentes dicen que sobrevivió hasta 1317.Penman, Michael, Robert the Bruce, King of the Scots. Una caída de caballo pudo haber sido la causa de su fallecimiento, pero esto pudo haber ocurrido después del nacimiento de su hijo. De hecho, una fuente afirma que murió en octubre de 1317, tras una caída de caballo durante un segundo embarazo.

En el cruce de las calles Renfrew Road y Dundonald en Paisley, un montículo de piedras llamado The Knock («el golpe», en español) se alza cerca de dónde supuestamente Marjorie se cayó del caballo, siendo el lugar exacto Knockhill Road, cercano a Bruce Way y Marjorie Drive, llamadas así en su honor. Está enterrada en la abadía de Paisley.

Su hijo sucedió al hermano sin hijos de Marjorie, David II de Escocia, en 1371 como Roberto II. Sus descendientes incluyen la Casa de Estuardo y todos sus sucesores en los tronos de Escocia, Inglaterra, Gran Bretaña y Reino Unido.

 Ancestros 

 Marjorie en la ficción 

La novela para jóvenes adultos Girl in a Cage, por Jane Yolen y Robert J. Harris, cuenta con Marjorie Bruce como protagonista. En esta Marjorie está apresada en una caja.

En 2016, se publicó la novela  Spirit of Fire: The Tale of Marjorie Bruce '' de Emmerson Brand, dónde la princesa también es protagonista.

Conmemoración 

Donde estaba antes el castillo de Bathgate, parte de la dote de Marjorie, es parte de los terrenos del Club de Golf de Bathgate. El sitio está protegido por la organización Historic Scotland y está prohibido cualquier trabajo de excavación sin permiso previo. El primer domingo de junio de cada año, la ciudad Bathgate celebra su matrimonio con Walter en su desfile histórico anual, justo antes de la precesión y el festival de Newland. A los alumnos de las escuelas locales se les asigna los papeles de Marjorie, Walter y otros miembros de la corte. Después del desfile, todos se unen a la procesión con la figura ecuestre del rey Roberto de Bruce.

Referencias

Enlaces externos 

 Bannockburn Artículo delNational Trust for Scotlandque contiene cierta información de Marjorie Bruce.
  Información del Castillo Bathgate Castle y el Viejo Salón

Nobles de Escocia
Mujeres de la Edad Media en Escocia
Casa de Estuardo
Escocesas del siglo XIV
Fallecidas por parto